Wich ist der Familienname folgender Personen:

 Flemming Wich, dänischer Basketballspieler
 Hans Wich (1929–2019), deutscher Geistlicher und Domkapitular im Erzbistum Bamberg
 Henriette Wich (* 1970), deutsche Schriftstellerin
 Jakob Wich (1984–2013), deutscher Rapper, siehe NMZS
 Jessica Wich (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Jochen Wich (* 1958), deutscher Musiker und Komponist
 Lisa Wich (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Peter Wich (* 1978), deutscher Chemiker
 Steffen Wich (* 1966), dänischer Basketballtrainer

Wich steht auch für:
 Zeitweiliger Ortsname der französischen Gemeinde Vic-sur-Seille

Siehe auch:
 Vich